Franse naam voor mirabel (pruim)
Mirabelle (restaurant), een restaurant in de Nederlandse stad Breda